Gminy w USA:
 Raccoon (ang. Raccoon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Raccoon (ang. Raccoon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
 Raccoon (ang. Raccoon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Raccoon (ang. Raccoon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver